Amandine peut faire référence à :

 Amandine, un prénom féminin ;
 Amandine (1982-), le premier « bébé éprouvette » de nationalité française ;
 Amandine (1991-), une chanteuse suisse ;
 Amandine, une variété de pommes de terre ;
 Amandine ou Amandină, une pâtisserie au chocolat d'origine roumaine.

Voir aussi 
 , plusieurs œuvres de fiction basées sur une série de livres pour enfants